Hüetlin ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Hüetlin (1806–1861), Bürgermeister von Konstanz und Teilnehmer an der Märzrevolution 
 Thomas Hüetlin (* 1961), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Matthias Hütlin († 1524), Verfasser und Herausgeber des Liber Vagatorum